Fiorenzi – cognome italiano
 Francesco Fiorenzi – politico e ingegnere italiano
 Giovanna Fiorenzi – scultrice e ceramista italiana
 Ubaldo Fiorenzi – inventore italiano